Тале́б () — фамилия арабского происхождения. Известные носители:

 Талеб, Нассим Николас (род. 1960) — американский эссеист, писатель, статистик, трейдер и риск-менеджер.
 Талеб, Нордин (род. 1981) — французский боец ММА.